Joseph P. Kennedy (1888-1969), politico, imprenditore e diplomatico statunitense, capostipite della famiglia Kennedy
 Joseph Patrick Kennedy Jr. (1915-1944), figlio maggiore di Joseph P. Kennedy Sr.
 Joseph Patrick Kennedy II (n. 1952), politico statunitense
 Joseph C.G. Kennedy, politico, avvocato e giornalista statunitense
 Joseph Phillip Kennedy, Capo della Giustizia della Corte Suprema della Nuova Scozia
 X.J. Kennedy (n. 1929), poeta e scrittore statunitense
 Joseph W. Kennedy (1916-1957), scienziato statunitense
 Joe Kennedy (1930-1997), senatore della Georgia
 Joe Kennedy (1979-2007), giocatore di baseball statunitense
 Joe Kennedy (1925-1986), calciatore britannico
 Joseph A. Kennedy (n. 1947), cestista statunitense
 Joe Kennedy Jr. (1923-2004), violista jazz statunitense
 Joe Kennedy, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico